The Way of the Strong – film del 1919 diretto da Edwin Carewe
 La maniera del forte (The Way of the Strong) – film del 1928 diretto da Frank Capra